Plantes:
 Marcet o calabruixa petita (Muscari neglectum) 
 Marcet en penatxo o calabruixa grossa (Muscari comosum)
 Toponímia:
 El Marcet (Granera), masia del terme municipal de Granera (Moianès)
 Baga del Marcet, obaga de Granera, a la comarca del Vallès Oriental
 Carena del Marcet, formació muntanyosa de Granera, a la comarca del Vallès Oriental
 Pantà del Marcet, embassament a la riera del Marcet, al terme municipal de Granera (Moianès)
 Pont del Marcet, pont del terme municipal de Granera (Moianès)
 Saint-Marcet, municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Riera del Marcet, riera dels termes municipals de Granera i de Castellterçol (Moianès)
 Biografies:
 Adeodat Marcet Poal (Terrassa, Vallès Occidental, 1875 - Abadia de Montserrat, 1964), botànic i monjo benedictí
 Antoni Maria Marcet (Terrassa, 1878 - Abadia de Montserrat, 1946), monjo de l'Abadia de Montserrat 
 Artur Marcet (segle XIX – Perpinyà, segle XX), pianista i compositor de sardanes 
 Francesc Marcet i Artigas (Manresa, 1890 - 1974), alcalde de Manresa 
 Francesc Xavier Marcet Mundo (Terrassa, 1928), jugador de futbol
 Frederic Marcet i Vidal (Barcelona, 1828 - ?) empresari i polític català
 Jaume Marcet i Riba (Barcelona, 1894 – 1963), geòleg 
 Joan Marcet i Morera (Sabadell, 1950), polític català 
 Josep Maria Marcet i Coll (1901 -1963), alcalde de Sabadell durant la dictadura franquista 
 Manuel Mundó i Marcet (Barcelona, 1923), historiador i paleògraf català 
 Pere Marcet i Salom (Terrassa, 1945), educador i estudiós de la filologia catalana